Сентер има више значења:
 Округ Сентер (Пенсилванија)
 Сентер (Алабама)
 Сентер (Тексас)
 Сентер (Колорадо)
 Сентер (Мисури)
 Сентер (Небраска)
 Сентер (Северна Дакота)